Horváth Vilmos (?–?) atléta, hármasugró, diszkoszvető (Pécsi AC, Diósgyőri MÁVAG, Pécsi VSK)
 Horváth Vilmos (1933) vízépítő mérnök
 Horváth Vilmos (1961) politikus, országgyűlési képviselő (SZDSZ)
 Horváth Vilmos (?) szinkronszínész